Мэй Баоцзю (; 29 марта 1934, Шанхай — 25 апреля 2016, Пекин) — китайский артист, исполнитель ролей женского амплуа дань в Пекинской опере, руководитель Труппы Пекинской оперы имени Мэй Ланьфана, член НПКСК. Девятый сын и продолжатель дела Мэй Ланьфана.

Биография 

Родился 29 марта 1934 года в Шанхае, девятый и младший сын знаменитого исполнителя ролей Пекинской оперы Мэй Ланьфана.

С десяти лет обучался мастерству у отца, основателя школы «Мэй» Пекинской оперы. С тринадцати лет начал выступать на сцене. С восемнадцати лет выступал на сцене вместе с отцом.

В течение 14 лет в годы Культурной революции — из-за борьбы властей с Пекинской оперой — не мог выступать и занимался ремонтом радиоприёмников.

В 2013—2014 годы провёл гастрольный тур по США, России, Тайваню и Гонконгу в честь 120-летия со дня рождения Мэй Ланьфана.

Активно занимался продвижением Пекинской оперы, предлагал ввести соответствующий предмет в школах. Также занимался преподавательской деятельностью и обучил десятки актрис Пекинской оперы. Мужчина, играющий женские роли, среди его учеников был только один — Ху Вэньгэ ().

31 марта 2016 года из-за затруднений в дыхании был госпитализирован в одну из больниц Пекина, где и скончался 25 апреля.

Творчество 
Последователь созданный его отцом школы Пекинской оперы «Мэй». По словам Мэй Баоцзю, уже выступая вместе с отцом на сцене наблюдал из-за кулис за выступлениями Мэй Ланьфана и продолжал учиться у того до самой кончины последнего.

В тринадцать лет уже играл на сцене в таких операх, как «» и «»

От природы наделён чистым и нежным голосом; благодаря умению контролировать свои вокальные способности успешно справлялся с ролями в стиле школы «Мэй».

Среди лучших у Мэй Баоцзю называются роли в таких произведениях, как «», «», «», «Неофициальная биография Ян Тайчжэнь».

Примечания 

Артисты Пекинской оперы